Куренка — название населённых пунктов:

Россия 
 Куренка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Куренка — деревня в Темкинском районе Смоленской области.